

Patronymes 

 Adolphe Guyonnet (1877-1955), architecte suisse
 Claude Guyonnet (1958-   ), acteur français
 Damien Guyonnet (1992-   ), céiste français
 Daniel Guyonnet, dessinateur et réalisateur français
 Gaëtan Guyonnet (1990-   ), kayakiste français
 Guyonnet de Laval (1198-1211), seigneur du Moyen Âge
 Jacques Guyonnet (1933-2018), compositeur et écrivain suisse, fils d'Adolphe Guyonnet
 René Guyonnet (1925-2009), journaliste et traducteur français